Sainte-Jeanne-d'Arc kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sainte-Jeanne-d'Arc (kommun i Kanada, Bas-Saint-Laurent), Québec, 
 Sainte-Jeanne-d'Arc (kommun i Kanada, Saguenay/Lac-Saint-Jean), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar